Kopfjagd steht für
 Kopfjagd, das Ritual, bei dem Schädel als Siegestrophäe erbeutet werden
 Kopfjagd (Film), US-amerikanischer Actionfilm von 1983
 Kopfjagd (Film, 1995), deutsch-französische Komödie von 1995

Siehe auch:
 Headhunter